Алексе́й Ко́ренев:
 Коренев, Алексей Александрович (1927—1995) — советский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Коренев, Алексей Васильевич (1925—?) — старший сержант, полный кавалер Ордена Славы.